Isabel de Francia (Fontainebleau, 22 de noviembre de 1602-Madrid, 6 de octubre de 1644), fue una princesa francesa, hija del rey Enrique IV de Francia y de su segunda esposa, la italiana María de Médici. Fue reina de España (de 1621 a 1644) y de Portugal (de 1621 a 1640), como la primera esposa y consorte del rey Felipe IV de España. Sirvió como regente de España durante la Guerra de Cataluña en 1640-42 y 1643-44.

Primeros años 

Isabel fue la segunda vástago de sus padres, aunque primera mujer. Según los informes, su madre le mostró una cruel indiferencia, porque había creído la profecía de una monja que le aseguró que daría a luz a tres hijos varones consecutivos. 

Poco después de su nacimiento, fue prometida a Manuel Filiberto, príncipe de Piamonte, hijo mayor y heredero de Carlos Manuel I de Saboya, por Catalina Micaela, una hija del rey Felipe II de España. Sin embargo, el enlace nunca tuvo lugar, pues Manuel Filiberto falleció en 1605. 

Como hija del rey de Francia, nació como Fille de France. Los primeros años de Madame Royale pasaron bajo la supervisión de la institutriz real Françoise de Montglat, en el castillo de Saint-Germain-en-Laye, un lugar tranquilo lejos de la corte parisina en el que compartía educación y juegos con sus hermanos legítimos. Los otros Fils de France (hijos de Francia), fueron Cristina de Francia (luego duquesa de Saboya), Nicolás Enrique (duque de Orleans, que murió en la infancia), Gaston (duque de Orleans), y Enriqueta María (luego reina de Inglaterra). También estaban los hijos bastardos que su padre tenía como resultado de sus constantes amoríos. Cuando el rey Enrique IV fue asesinado en las afueras del Palacio del Louvre el 14 de mayo de 1610, su hermano el Delfín (con quien Isabel tuvo una relación muy cercana), lo sucedió al trono como el rey Luis XIII de Francia, bajo la regencia de su madre, María de Médici.

Matrimonio y reina de España 
Cuando Isabel tenía nueve años, en 1611, se iniciaron negociaciones para un matrimonio doble entre las familias reales de Francia y España, que fructificaron en el Tratado de Fontainebleau (1611). Siguiendo una tradición de consolidar alianzas militares y políticas entre los poderes católicos de Francia y España con matrimonios reales. La tradición se remonta a 1559 con el matrimonio del rey Felipe II de España con la princesa francesa Isabel de Valois, hija del rey Enrique II de Francia, como parte de la paz de Cateau-Cambrésis. Contrajo matrimonio el 25 de noviembre de 1615, con el entonces príncipe de Asturias, Felipe (futuro Felipe IV), siendo así su primera esposa y madre del príncipe Baltasar Carlos. En España, el nombre francés de Elisabeth tomó la forma española de Isabel. La ceremonia religiosa tuvo lugar en la Catedral de Santa María en Burgos. En el momento de su matrimonio, Isabel, de trece años, se convirtió en la nueva princesa de Asturias. Después del matrimonio doble por poderes con el Príncipe de Asturias y el de su hermano Luis con la infanta Ana, Isabel y su hermano conocieron a sus respectivos esposos por primera vez el 25 de noviembre de 1615, en la Isla del Faisán. Esta era la última vez que Luis vería a su hermana. 

Por su matrimonio se convirtió en consorte de todos los títulos ostentados por su marido tras su acceso al trono en 1621, tras la muerte de Felipe III. En el momento del nacimiento del primer hijo de la pareja, ya habían ascendido al trono de España pues, aaunque el matrimonio no se consumó hasta 1620 la princesa quedó pronto embarazada. Isabel destacó siempre por su belleza física, su elevado intelecto y una noble personalidad que le granjeó el cariño del pueblo. Pese a esto, su marido, el rey Felipe IV, le fue infiel en múltiples ocasiones; muestra de ello fueron la considerable cantidad de hijos que nacieron fuera del lecho conyugal. La nueva reina de España sabía que su esposo tenía amantes y tuvo que soportar sus amoríos con la Calderona y ver como nacían hijos ilegítimos mientras ella sufría continuos abortos o muertes prematuras de sus hijas.

Regente 

Antes de 1640, la reina no parece haber tenido mucha influencia sobre los asuntos estatales, que se confiaron en gran medida a Olivares. Isabel no se llevaba bien con Olivares, quien, según los informes, ayudó a su cónyuge en su adulterio y le impidió tener influencia política. Además, una vez hizo un famoso comentario, cuando presentó una visión política al rey, de que los sacerdotes existían para rezar y las reinas existían para dar a luz. La última hija de Isabel, la infanta María Teresa de España, más tarde se convertiría en reina de Francia como esposa de su sobrino, el futuro Luis XIV. A diferencia de su esposo y su cuñada, ella no vería la boda que consolidó la paz entre su tierra natal y su país adoptivo, España; los países estarían en guerra hasta 1659. 

Entre 1640 y 1642, Isabel sirvió como regente del rey en su ausencia y recibió muy buenas críticas por sus esfuerzos. Tenía fama de haber influido en la caída de Olivares como parte de una “conjura de las mujeres” junto a la duquesa de Mantua, Ana de Guevara, María de Ágreda y su principal dama Luisa Manrique de Lara, condesa Paredes de Nava. La caída de Olivares hizo que el rey la considerara su única compañera política, y cuando el rey se fue nuevamente al frente en 1643, Isabel fue nombrada regente por segunda vez, asistida por Chumacero. Su segunda regencia también recibió buenas críticas, y el rey le dio crédito por sus esfuerzos para proporcionar suministros vitales para las tropas, así como por sus negociaciones con los bancos para proporcionar finanzas al ejército, ofreciendo sus propias joyas como seguridad. Se rumoreaba que tenía la intención de seguir el ejemplo de la reina Isabel la Católica y liderar su propio ejército para mantener Badajoz durante la guerra de Restauración portuguesa.

Descendencia 
De su matrimonio nacieron once hijos, de los que solo dos superaron la infancia: María Teresa (que se casó con su primo, Luis XIV de Francia) y Baltasar Carlos, príncipe de Asturias. Este último fue la gran esperanza de la Monarquía hispánica, al mostrar dotes de gran inteligencia y voluntad en las labores de gobierno, pero murió de viruela con diecisiete años.

Los hijos de Isabel de Borbón y Felipe IV fueron:

 María Margarita de Austria (14-15 de agosto de 1621);
 Margarita María Catalina de Austria (25 de noviembre-22 de diciembre de 1623);
 María Eugenia de Austria (21 de noviembre de 1625-21 de julio de 1627);
 Hija, nacida muerta (1626);
 Isabel María Teresa de Austria (31 de octubre-1 de noviembre de 1627);
 Baltasar Carlos de Austria, príncipe de Asturias (17 de octubre de 1629-9 de octubre de 1646);
 Francisco Fernando de Austria (12 de marzo-3 de diciembre de 1634);
 María Ana Antonia de Austria (17 de enero-5 de diciembre de 1636);
 María Teresa de Austria, reina de Francia (10 de septiembre de 1638-30 de julio de 1683).
 Aborto de una hija (1640)
 Aborto de un hijo (6 de octubre de 1644)

Muerte 
A raíz de que Olivares fuese obligado a dejar el palacio, comenzó un breve periodo de felicidad en la vida de la reina, quien recibió al fin el reconocimiento de su marido, no sólo en lo concerniente a su capacidad para gobernar (llegó a decir, “mi privado es la reina”), sino que también pudo acercarse a su intimidad. Por desgracia, le felicidad no duró demasiado, pues el 6 de octubre de 1644, tras sufrir un nuevo aborto, la reina fallecía.

Solamente al final de su vida Felipe IV se dio cuenta de que tenía a su lado a una mujer inteligente, culta, capaz de gobernar en su ausencia y de darle el cariño que había buscado en manos de otras mujeres. Pero fue demasiado tarde. Felipe IV solamente pudo llorar a una esposa a la que no correspondió como se merecía. Dos años después de la muerte de la reina, fallecía Baltasar Carlos, dejando a la corona en una situación nuevamente comprometida. Por lo que se ajustaron nuevas nupcias en 1647 con su sobrina, Mariana de Austria. A pesar de no haber sido madre de rey, sus restos descansan en el Panteón de Reyes del Monasterio de El Escorial, pues a través de su hija María Teresa, reina de Francia, se perpetuó la Casa Real de España.

Distinciones honoríficas 
  Rosa de Oro de la Cristiandad (1618).

Ancestros

Títulos

Enlaces externos 
 
 Diccionario Biográfico. Real Academia de la Historia Isabel de Borbón

Referencias 

Princesas consortes de Asturias
Regentes de España
Reinas consortes de España del siglo XVII
Consortes de Borgoña
Condecorados con la Rosa de Oro
Sepultados en el Panteón de los Reyes
Hijas de Francia del siglo XVII de la dinastía de los Borbones
Infantas de España por matrimonio
Mujeres gobernantes del siglo XVII
Fallecidas por parto
Fallecidos en Madrid
Consortes reales de la casa de Borbón de Francia